Gigas hace referencia a varios artículos:

Gigabyte, unidad de medida;
Giga (danza), folclórica;
Anillo de Giges, leyenda;